Roxy Music — перший студійний альбом британського рок-гурту Roxy Music.

Список композицій

Учасники запису
 Браян Феррі — вокал, мелотрон, фортепіано
 Браян Іно — синтезатор VCS3, бек-вокал
 Енді Мекей — гобой, саксофон, бек-вокал
 Філ Манзанера — гітара
 Грем Сімпсон — бас-гітара
 Пол Томпсон - барабани
 Рик Кентон -  бас-гітара («Virginia Plain»)

Примітки 

Дебютні альбоми 1972
Музичні альбоми за алфавітом
Альбоми Roxy Music
Англомовні музичні альбоми